Caird ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Caird (1835–1908), britischer Philosoph und Theologe
 Eliza Sophie Caird, eigentlicher Name von Eliza Doolittle (* 1988), britische Singer-Songwriterin

 John Caird (1820–1898), schottischer Geistlicher und Philosoph
 Maureen Caird (* 1951), australische Leichtathletin

Caird steht für:
 Caird-Nunatak auf Südgeorgien 
 Caird Trough, Tiefseerinne vor dem ostantarktischen Coatsland
 Caird & Company, schottische Schiffswerft
 James Caird (Schiff), Rettungsboot der Endurance-Expedition